Claffy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Claffy (* 1992), amerikanischer Jazzmusiker
 Marshall Claffy, amerikanischer Schauspieler